EVM steht für:
 Earned Value Management, eine Technik aus dem Bereich des Projektmanagements
 Energieversorgung Mittelrhein in Koblenz
 Energieversorgung Margarethen am Moos im Bezirk Bruck an der Leitha
 Error Vector Magnitude, ein Messwert zur Bestimmung der Modulationsqualität
 EVM (Zugbeeinflussung), ein Zugbeeinflussungssystem der Ungarischen Staatseisenbahnen
 Voitures EVM, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Eularian Video Magnification, Technik zur Visualisierung kleiner Farb- oder Positionsänderungen in Videomaterial
 Ethereum Virtual Machine, siehe Ethereum #Smart Contracts
 Eveleth-Virginia Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Eveleth, St. Louis County, Minnesota
 BKK evm, betriebsbezogener Krankenversicherungsträger für die Energieversorgung Mittelrhein. 

ÉVM steht für:
 Étoile de la vaillance militaire (engl.: Star of Military Valour), kanadische militärische Tapferkeitsmedaille

EVM